WACS steht für:

 West Africa Cable System
 White Alice Communications System
 World Association of Chefs Societies

Siehe auch:
 Wax (Begriffsklärung)

Abkürzung